Hartville (Missouri)
 Hartville (Ohio)
 Hartville (Wyoming)

Homonymie de localités aux États-Unis